Borchmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Borchmann (* 1954), deutsche Ruderin und Olympiasiegerin
 Emil-Ernst Borchmann (1897–?), deutscher SA-Führer

 Moritz Borchmann (vor 1628–1665), deutscher Goldschmied in Hannover
 Waltraut Borchmann (* 1951), deutsche Schauspielerin
 Werner Borchmann (1928–2005), deutscher Agrikulturchemiker

Siehe auch:
 Borgmann